Landfunk steht für

 Landfunk (Radiosendung, Deutsches Reich), ab Mitte der 1920er Jahre in Deutschland ausgestrahlte Hörfunksendung
 Landfunk (Radiosendung, Bundesrepublik Deutschland), Ende der 1940er/Anfang der 1950er Jahre in Hannover produzierte Radiosendung
 Mobiler Landfunkdienst, Funkdienst zwischen ortsfesten und mobilen Landfunkstellen
Siehe auch:
 Landfunkdienst